Böhmische Schule steht für:

 Böhmische Schule (Schach), Schule der Schachkomposition
 Böhmische Malerschule, Schule der bildenden Künste